В соревнованиях по баскетболу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года приняли участие 12 сборных, в заявку каждой из которых вошло по 12 человек. Клубы для игроков указаны на 5 августа 2016 года, когда начались соревнования.

Группа A

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 199 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 197 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 23 года
 Рост: 203 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 203 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 201 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 200 см

Источники:

Группа B

Средние показатели команды:
 Возраст: 28 лет
 Рост: 199 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 30 лет
 Рост: 199 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 200 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 27 лет
 Рост: 202 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 29 лет
 Рост: 200 см

Источники:

Средние показатели команды:
 Возраст: 26 лет
 Рост: 202 см

Источники:

Примечания

Ссылки 
 Олимпийский турнир на сайте FIBA